La Supercoupe de Belgique 2016 est un match de football qui oppose le champion belge 2015-2016, le Club Bruges KV au vainqueur de la Coupe de Belgique 2015-2016, le Standard de Liège.

C'est la première fois de l'histoire de la Supercoupe de Belgique que ces deux clubs se rencontrent.

Le Club de Bruges remporte le match 2 buts à 1. C'est la quatorzième Supercoupe de Belgique pour le club brugeois.

Feuille de match

Références 

2016
Compétition de football à Bruges
Face-à-face du Standard de Liège
Face-à-face du Club Bruges KV
Football en Belgique en 2016
Football en juillet 2016
Sport en Belgique en juillet 2016